Кеннет Лавон «Чаки» Эткинс (; родился 14 августа 1974 года в Орландо, штат Флорида) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Играет на позиции разыгрывающего защитника.

Учился в Университете Южной Флориды, затем выступал в клубе одной из младших лиг США «Ла-Кросс Бобкэтс», два сезона провёл в Хорватии, играя за «Цибону», в 1999 году выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран. В 1999 году как свободный агент подписал контракт с клубом «Орландо Мэджик», после дебютного сезона в НБА был включён во вторую сборную новичков. Позже выступал за «Детройт Пистонс», «Бостон Селтикс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Вашингтон Уизардс», «Мемфис Гриззлис», «Денвер Наггетс», «Оклахома-Сити Тандер», а в 2009 году вернулся в «Пистонс».

Статистика в НБА

Ссылки 
 Чаки Эткинс на официальном сайте НБА 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 

Баскетболисты США
Баскетболисты НБА
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Родившиеся в Орландо